Рома́н Шапова́лов:
 Шаповалов, Роман (1888—1921) — повстанческий атаман, участник махновского движения, анархист.
 Шаповалов, Роман Борисович (род. 1981) — российский футболист, полузащитник.